Geidel ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Geidel (1899–nach 1972), deutscher Gewerkschafter und Politiker
 Gerhard Geidel (1925–2011), deutscher Marinemaler und Illustrator
 Hans Geidel (1926–2020), deutscher Informatiker und Pionier der digitalen Agrarstatistik
 Heinrich Geidel (1929–2021), deutscher Internist

Siehe auch:
 Keidel
 Geitel